Jiangjun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangjun (socken i Kina, Shandong), 
 Jiangjun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar